Rijnvoetbalkampioenschap 1932/33 (West-Duitsland)
 Rijnvoetbalkampioenschap 1932/33 (Zuid-Duitsland)